Imbondeiro ou embondeiro é um nome comum a várias espécies de árvore do género Adansonia. Pode significar:

Baobá — qualquer das espécies de árvores do género Adansonia;
Adansonia digitata — o baobá-africano, embondeiro ou calabaceira, a mais conhecida das espécies de Adansonia.

Desambiguações de espécies